Carole Bo Ram Autret (1984-), pratiquante d'arts martiaux
 Florence Autret (1971-), journaliste française
 Guy Autret de Missirien (1599-1660), écrivain français
 Mathias Autret (1991-), footballeur français